Тапан се може односити на:
 Гоч (музички инструмент), музички инструмент, сличан бубњу
 Тапан (Њујорк), насељено место без административног статуса у савезној држави Њујорк, САД

Види још 
 Тупан, вишезначна одредница